Шекогали:

 «Шекогали» — альбом российской группы «Чайф».